Les Gallerie dell'Accademia de  Venise
 La Galleria dell'Accademia de Florence
 La Galleria dell'Accademia di San Luca de Rome 
 La Galleria dell'Accademia di Belle Arti de Naples